Анселл () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Нік Анселл — австралійський футболіст
 Колін Кінг-Анселл — новозеландський політик

Англійські прізвища